Шоссе Энтузиастов шоссе в Москве. 
 Шоссе Энтузиастов — шоссе в Балашихе, продолжение московского шоссе Энтузиастов
 Шоссе Энтузиастов — улица в Ногинске на внутригородском ходе трассы М7 «Волга», выезд из города на восток.
 Шоссе Энтузиастов станция Московского метрополитена.
 Шоссе Энтузиастов пассажирская платформа Московского центрального кольца.